Dix navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Assistance :
 le , une frégate de 50 canons lancé en 1650 et coulé comme brise-lames en 1746 ;
 le , un vaisseau de ligne de quatrième rang de 50 canons lancé en 1747 et vendu en 1773 ;
 le , un navire de transport lancé en 1781 et vendu en 1802 ;
 le , un vaisseau de ligne de quatrième rang de 50 canons lancé en 1781 et échoué en 1802 ;
 le , un ponton, lancé en 1769 comme vaisseau de ligne de troisième rang de 74 canons sous le nom de , transformé en 1796 en ponton et renommé HMS Assistance en 1805, et démantelé en 1815 ;
 le , un navire d'exploration acheté en 1850 et abandonné en 1854 ;
 le , un navire de stockage acheté en 1855 et échoué en 1860 ;
 le , un navire de stockage lancé en 1874 et vendu en 1897 ;
 le , un navire de réparation acheté en 1900 ;
 le , un navire de réparation lancé en 1944.

Assistance